EPSI est un sigle de quatre lettres qui peut désigner :

 École professionnelle des sciences informatiques, une école supérieure d'informatique privée, basée en France, fondée en 1961 par le Groupement professionnel national de l'informatique
 Evaluation Personnel Sélection International, une société de conseil, basée au Canada, proposant des services d'évaluation et de consultation en gestion des ressources humaines.
 EPSI-Log, ensemble de logiciels de planification, comptabilité, gestion, orientés vers les métiers de la santé.
 Plusieurs sociétés commerciales ont adopté ce sigle dans leur raison sociale, sans que sa signification soit toujours clairement affichée ; par exemple :
 EPSI S.A., fournisseur français d'équipements neufs et d’occasion pour les métiers de la plasturgie et notamment pour l’injection ;
 EPSI PRO, distributeurs d'équipements de protection individuelle ;
 ...
 EPSI peut désigner également d'autres d'organismes, de type associatif, public ou semi-public, tels que :
 la plateforme Exercice Performance Santé Innovation, lieu de rencontre commun à l'Unité de Promotion, de Formation et de Recherche des Sports (UPFR Sports) et l’Unité de Formation et de Recherche - Sciences Médicales et Pharmaceutiques (UFR SMP) de l'Université de Franche-Comté (UFC) 
 ...